Иван Тричков може да се отнася за:

 Иван Тричков (1881 – след 1943), български революционер от ВМОРО, родом от Белица;
 Иван Тричков (1892 – 1959), български художник, родом от Враца;
 Иван Тричков (1916 – ?), български комунистически партизанин и милиционер, родом от Белица.